Shining Star (« étoile brillante » en anglais) est le nom de plusieurs chansons :

Album 

 Shining Star est un album du Jerry Garcia Band sorti en 2001.

Chanson 

 Shining Star, chanson de Yui Sakakibara sorti le  ;
 Shining Star, chanson d'Earth, Wind and Fire sorti en 1975 ;
 Shining Star, chanson de Mario Fargetta sorti le .

Homonymie de titre